FK Slovan Duslo Šaľa (celým názvem: Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Šaľa v Nitranském kraji. Založen byl v roce 1921 pod názvem Šaľská RTJ. Od sezóny 2016/17 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Hřištěm klubu je stadion Šaľa s kapacitou 1 126 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – Šaľská RTJ (Šaľská robotnícka telovýchovná jednota)
 1921 – Šaliansky ŠK (Šaliansky športový klub)
 1926 – Vágsellyei SC (Vágsellyei Sport Club)
 1945 – ŠK Šaľa (Športový klub Šaľa)
 195? – ČH Šaľa (Červená hviezda Šaľa)
 1967 – TJ Duslo Šaľa (Telovýchovná jednota Duslo Šaľa)
 1971 – TJ Slovan Duslo Šaľa (Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa)
 1992 – FK Slovan Duslo Šaľa (Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1940–1941: Északdunántúli kerület – sk. Kisalföldi (II. osztály)
 1941–1942: Északdunántúli kerület – sk. A (I. osztály)
 1942–1943: Északdunántúli kerület – sk. Győri (I. osztály)
 1943–1944: Győri (Északdunántúli) kerület – sk. Felvidéki (II. osztály)
 1966–1967: I. A trieda  – sk. Jih
 1967–1971: Krajský přebor – sk. Západ
 1971–1976: Divize E
 1976–1977: 1. SNFL
 1977–1978: Divize E
 1978–1981: Divize – sk. Západ
 1981–1988: 2. SNFL – sk. Západ
 1988–1993: 1. SNFL
 1993–1995: 2. liga
 1995–1997: 3. liga – sk. Západ
 1997–2000: 2. liga
 2000–2003: 3. liga – sk. Západ
 2003–2011: 2. liga
 2011–2012: 3. liga – sk. Západ
 2012–2014: 2. liga
 2014–2016: 2. liga – sk. Západ
 2016–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Sport v Šaľe